Het ATP-toernooi van Sofia 2019 (met de officiële naam Garanti Koza Sofia Open 2019) werd van 4 tot en met 10 februari 2019 gespeeld in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Arena Armeec.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Sofia
Sofia 2019